Александр Иванович Коваль-Волков (16 сентября 1926 года, город Ростов-на-Дону, Ростовская область — 16 апреля 1999 года, Москва) — русский советский поэт. Участник Великой Отечественной войны. Полковник.

Биография 
Родился Александр Иванович 16 сентября 1926 года в городе Ростове-на-Дону. В 1943 году из десятого класса в возрасте семнадцати лет Александр уходит добровольцем на фронт. Воевал Александр Иванович в составе гвардейского штормового авиаполка, участник в освобождении Варшавы и Берлина, был награждён орденами и медалями СССР, Польши и Болгарии. После окончания Великой Отечественной войны Александр Иванович Коваль-Волков продолжил службу на Сахалине, был в Прибалтике и в Средней Азии. В 1957 году окончил в Москве факультет журналистики Военно-политической академии.

Литературным творчеством Александр Иванович Коваль-Волков начал заниматься ещё с 1943 года. С 1965 года является членом Союза писателей СССР. Он работал в редакциях различных газет и журналов, был редактором отдела поэзии журнала «Новый мир».

Александр Иванович является автором сорока поэтических сборников: «Дежурный по звёздам» (1966), «Иду на голоса» (1970), «Эхо моих тревог» (1971), «Моя родословная» (1973), «Про тебя» (1976), «Ливень тополей» (1982), «Товарищи одной присяги» (1987), «Зов звезды» (1989) и другие.

Юрий Александрович Гуляев — народный артист СССР исполнил песню на стихи Александра Ивановича «Не сбываются сны», музыку написал советский композитор — Леонид Викторович Афанасьев, также на его стихи «Моё ты небо голубое» и «Первый аэродром» исполнил песни народный артист РСФСР — Лев Валерьянович Лещенко, музыка советского музыканта Ренского Бориса Борисовича.

Скончался Александр Иванович Коваль-Волков 16 апреля 1999 года в Москве.

Библиография 
Выборочно:
 Высота: Стихи. — : Военное изд-во, 1959. — 59 с.
 Заря на крыльях: Стихи. — : Воениздат, 1961. — 48 с.; ил. (Б-чка журнала «Советский воин». № 19)
 Зенит: Стихи. — : Воениздат, 1963. — 68 с.; портр.
 Дежурный по звездам: Стихи. — : Молодая гвардия, 1966. — 111 с.; портр.
 Обманчивая тишина: Стихи. — [Ил.: В. Харчев]. — : Московский рабочий, 1968. — 103 с.: ил.
 Круги жизни: Стихи. — : Советский писатель, 1974. — 70 с.: портр.
 Знаю, помню, храню: Стихи. — [Худож. В. Лукьянец]. — : Мол. гвардия, 1984. — 80 с.: ил.
 Про тебя: Стихи. — : Воениздат, 1976. — 220 с.; ил.
 Материнское сердце: Стихи. — : Правда, 1979. — 31 с. (Б-ка журнала «Огонёк». № 43)
 Луч любви: Стихи. — [Худож. Ю. Ребров]. — : Воениздат, 1980. — 95 с.; ил. (Б-чка журн. «Советский воин». № 6 (757).
 Ливень тополей: Стихи. — : Советский писатель, 1982. — 95 с.
 Мои заботы: Стихи. — [Худож. Л. Гритчин]. — : Воениздат, 1983. — 95 с.; ил. (Б-чка журн. «Советский воин». № 7)
 Возраст Победы: Стихи. — : Правда, 1985. — 32 с. (Б-ка журнала «Огонёк». № 27, ISSN 0132-2095)
 Товарищи одной присяги: Стихи. — : Воениздат, 1987. — 126 с.
 Зов звезды: Стихотворения. — [Худож. М. Хван]. — : Советская Россия, 1989. — 190 с.; портр.; ил. — ISBN 5-268-00224-4
 Знамение. — : РБП, 1994. — 7 с. (Рекламная библиотечка поэзии)

Примечания

Литература 
 Молодая гвардия: ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ. — Komitet, 1985. — 1174 с.
 Летопись газетных статей.— Всесоюзная книжная палата., 1982.— 900с.
 Sovetskiĭ voin.— Voenizdat, 1968.— 1104с.
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник / Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов.— М.: Моск. рабочий, 1987. — С. 209.
 Библиография на РГБ. Коваль-Волков, Александр Иванович 
 МАОУ «Средняя школа № 42». Наш стадион. С. 8 
 Коваль-Волков Александр Иванович 

Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны